Оливковые лизурусы () — род воробьиных птиц из семейства овсянковых. Все кроме Arremon virenticeps, являющегося эндемиком Мексики, населяют Южную и Центральную Америку.

Лизурусы обитают в низинных и горных лесах. Питаются в основном насекомыми.

Описание 
У них оливковая или серая верхняя часть тела с чёрной головой. У многих видов есть белая белая полоса над глазом, у некоторых есть чёрная полоска на груди.

Таксономия 
Род Arremon был описан в 1816 году французским орнитологом Луи Жаном Пьером Вийо в его книге «Analyse d'une Nouvelle Ornithologie Élémentaire».

Название происходит от древнегреческого слова arrhēmōn, означающего «молчаливый» или «безмолвный».

Список видов 
Род насчитывает 20 видов

Примечания 

Овсянковые
Роды птиц